Gneu Aureli Orestes (en ) va ser pretor urbà l'any 77 aC. Formava part de la gens Aurèlia.

No es coneix res de la seva vida, i de la seva activitat de pretor (i concretament de praetor urbanus). Només consta que una de les seves decisions va ser revocada quan hi va haver una apel·lació davant del cònsol Mamerc Emili Lèpid Livià.

Referències 

Pretors urbans
Pretors del segle I aC
Orestes, Gneu Aureli
Jutges europeus